Salviamo il salvabile – brano musicale di Edoardo Bennato del 1974 pubblicato su 45 giri e, successivamente, nell'album I buoni e i cattivi
 Salviamo il salvabile/Ma che bella città – 45 giri di Edoardo Bennato del 1974
 Salviamo il salvabile – album dei Fratelli di Soledad del 1994
 Salviamo il salvabile – album di Turi del 2001
 Salviamo il salvabile – album di Edoardo Bennato del 2006